Geest, iets onstoffelijks
 Geest (Disney), de geest uit de Disneyfilm Aladdin
 Geest (alchemie), andere benaming voor gas
 Geest (Den Haag), een straat in het centrum van Den Haag in de wijk Kortenbos
 Geestgrond, grondtype
 -geest, de toponymische betekenis van geest
 Een herhaling van de beste tijdrit op een baan in een racespel

Zie ook
De Geest, een band
 Geestnederzetting
 Geeste (doorverwijspagina)